Caracu — raça bovina desenvolvida no Brasil colonial, com pêlos lisos e avermelhados

 Caracu (cerveja) — Cerveja de cor escura

 Rio Caracu — no estado do Paraná, Brasil

 Tutano (também chamado caracu)

Ver também
Cariacu — espécie de veado encontrado do sul do Canadá ao norte do Brasil

Desambiguação